Contea di Ward o Ward County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Ward (Dakota del Nord)
 Contea di Ward (Texas)